Jméno a příjmení Josef Smolka má více nositelů:

 Josef Smolka (fotbalista) (1906–?) – český fotbalista a trenér, bratr Jana
 Josef Smolka (1936–2020) – český volejbalista, mistr světa 1966
 Josef Smolka (vědecký tajemník) (* 1929) – český vědecký tajemník Historického ústavu Československé akademie věd v Praze